Plaats in Indonesië
 Sono (Mondokan), een plaats in het bestuurlijke gebied Sragen in de provincie Midden-Java
 Sono (Amanatun Utara), een plaats in het bestuurlijke gebied Timor Tengah Selatan in de provincie Oost-Nusa Tenggara
Anders
 Sono (band), een Duitse band
 Sono Motors, een Duitse fabrikant van elektrische autos.